О́ливер Би́рхофф (; 1 мая 1968, Карлсруэ) — немецкий футболист, нападающий. Ныне является менеджером национальной сборной Германии.

Игровая карьера

Клубная 
Футбольную карьеру Оливер начал в детских и юношеских командах Эссена и Юрдингена. В 1987 году он стал чемпионом Германии для команд в возрасте до 20 лет.

Первым профессиональным клубом в карьере Бирхоффа стал юрдингенский «Байер». К тому момента команда переживала лучший период в своей истории и смогла занять третье место в Бундеслиге. Вклад Оливера в это достижение, однако, был небольшим — в дебютном сезоне он сумел отличиться лишь двумя голами. Не стали результативными и следующие два сезона, по итогам которых на счету нападающего также числилось всего два гола. В 1988 году он перешёл в «Гамбург», за который отыграл один сезон, но так и не смог раскрыться в полной мере, несмотря на то, что за сезон отличился шестью голами. После этого форвард отправился в мёнхенгладбахскую «Боруссию», в составе которой провёл всего несколько месяцев и отличиться не сумел.

После нескольких неудачных сезонов Бирхофф оказался не востребован в клубах Бундеслиги и перебрался в Австрию, став футболистом «Аустрии» из Зальцбурга. В первый же сезон он установил клубный рекорд результативности, забив 23 гола. В этой команде Оливер научился использовать свои сильные игровые стороны: высокий рост и физическая мощь. Значительную часть своих голов он забил головой, выигрывая при этом большинство единоборств у защитников.

В 1991 году немецкого нападающего приобрёл «Интернационале», за который он, однако, так и не сыграл ни одного матча. Сразу после перехода «нерадззури» отдали его в аренду в «Асколи». По итогам сезона команда заняла последнее место в Серии А, а результативность Бирхоффа вновь снизилась — за сезон он забил всего два гола. Несмотря на это руководство «бело-чёрных» приняло решение выкупить форварда. Уже в следующем сезоне он с 20 голами стал лучшим бомбардиром Серии В, а «Асколи» для выхода в элиту итальянского футбола не хватило всего двух очков. На протяжении следующих двух сезонов Бирхофф являлся основным нападающим команды, стабильно поражая ворота соперников. Однако в 1995 году «Асколи» вылетел в Серию С.

Несмотря на понижение в классе, внимание на Оливера обратил «Удинезе». Нападающему на тот момент было 27 лет и этот переход был последним шансом для него заиграть на высоком уровне. Уже в первый год немец стал лучшим бомбардиром команды, а в 1998 году стал лучшим бомбардиром Серии А, забив за сезон 27 голов — чуть менее половины всех голов команды. Во многом эти голы помогли «Удинезе» завоевать бронзовые медали чемпионата, второй раз в истории попал в призёры первенства, а Бирхофф был признан футболистом года в Германии.

После столь великолепного сезона Бирхофф перешёл в один из ведущих клубов Италии «Милан». По итогам дебютного сезона он с 20 голами стал лучшим бомбардиром «россонери» и сыграл одну из определяющих ролей в завоевании чемпионского титула, который стал первым клубным трофеем в его карьере. В частности, на счету немца оказался «золотой гол», забитый в ворота «Перуджи» в матче последнего тура. Перед началом следующего сезона состав «Милана» пополнил Андрей Шевченко, в результате чего Бирхофф стал больше играть в подыгрыше, регулярно создавая моменты для своего украинского партнёра. Сам Оливер, при этом, записал на свой счёт 14 голов. В следующем сезоне его результативность стала ниже (всего 9 голов), а состав команды пополнили Филиппо Индзаги, Марко Симоне и Хави Морено. В этих обстоятельствах 33-летний нападающий принял решение покинуть «Милан».

На правах свободного агента он стал футболистом «Монако», где не имел постоянной игровой практики, а уже в следующем сезоне вернулся в Италию, став футболистом скромного «Кьево». Этот клуб стал последним в его игровой карьере, которую он завершил летом 2003 года.

В сборной 
За сборную Германии Бирхофф дебютировал 21 февраля 1996 года в возрасте 27 лет в матче против сборной Португалии, завершившимся победой немцев со счётом 2:1.

Через несколько месяцев он был включён в заявку сборной на Евро-1996. На протяжении всего турнира Оливер лишь дважды появлялся на поле, при этом не сумев как либо себя проявить. В финальном матче турнира против сборной Чехии, который состоялся 30 июня 1996 года, Бирхофф вышел на замену на 69-й минуте и менее чем через десять минут ударом головой сравнял счёт, а на 105-й минуте по правилу «золотого гола» оформил дубль и принёс своей команде титул чемпиона Европы.

На чемпионате мира во Франции Бирхофф был уже основным нападающим команды и забил три важным гола: в матче со сборной Югославии он на 80-й минуте сравнял счёт (матч закончился со счётом 2:2), в следующей игре против сборной Ирана он забил победный гол на 50-й минуте, а в матче 1/8 финала с командой Мексики вновь забил победный гол, принеся победу своей команде за пять минут до конца матча.

На Евро-2000 и чемпионате мира 2002 года Оливер был уже игроком ротации. При этом, если на чемпионате Европы он появился на поле лишь однажды, то на дальневосточном «мундиале» принял участие в пяти матчах и отметился голом в ворота сборной Саудовской Аравии. 30 июня 2002 года в финальном матче чемпионата против сборной Бразилии Бирхофф в последний раз вышел на поле в составе национальной сборной, заменив по ходу матча Мирослава Клозе. Помочь сборной ему не удалось, и матч закончился победой бразильцев со счётом 2:0.

По количеству голов за сборную Германии Бирхофф занимает 10-е место, отличившись 37 раз.

Статистика в сборной

Менеджер и комментатор 
С назначением Юргена Клинсманна тренером сборной Германии, 29 июля 2004 года специально для Бирхоффа была введена новая должность спортивного менеджера сборной. С тех пор и по сегодняшний день Бирхофф бессменно работает в этой должности и является членом президиума Немецкого футбольного союза. В мае 2018 года Немецкий футбольный союз продлил контракт с Оливером Бирхоффом до 2024 года.

Кроме того, Бирхофф является сокомментатором игр Лиги чемпионов на телеканале Sat.1.

Статистика в качестве футболиста

Достижения

Командные 
 «Милан»
 Чемпион Италии: 1998/99

 Сборная Германии
 Чемпион Европы: 1996
 Вице-чемпион мира: 2002

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Италии Серии А: 1998
 Лучший бомбардир чемпионата Италии Серии B: 1993
 Футболист года в Германии: 1998
 Введен в зал славы футбольного клуба «Милан»

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Футболисты года Германии
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Юрдинген 05»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Кьево»
Послы доброй воли ЮНИСЕФ